Прогресія — послідовність чисел, кожне з яких зв'язане особливим чином з попереднім.

 В арифметичній прогресії числа збільшуються або зменшуються на певну величину (наприклад, 2, 4, 6, 8)
 В геометричній прогресії кожне наступне число утворюється множенням попереднього на деяке стале число (наприклад, 3, 6, 12, 24)
 В гармонічній прогресії (гармонійний ряд) числа оберненопропорційні числам арифметичної прогресії (наприклад, , , , )